Гран-при Италии 1975 года — тринадцатый этап чемпионата мира по автогонкам в классе Формула-1 сезона 1975 года. Автогонки прошли 7 сентября 1975 года на трассе Монца.

Команда «Пенске», потерявшая своего единственного гонщика на предыдущем Гран-при, пропустила этот этап. «Вильямс» выставил второй автомобиль для Ренцо Дзордзи. Гонщики «Феррари» вновь завоевали два первых места на старте, Ники Лауда, которому до победы в чемпионате оставалось пол-очка, в начале гонки пропустил вперед Клея Регаццони, который в итоге лидировал от старта до финиша и одержал победу. Лауда ближе к концу гонки пропустил ещё и Эмерсона Фиттипальди, финишировал третьим и завоевал чемпионский титул. Двойной успех гонщиков «Феррари» позволил этой команде стать обладателем Кубка конструкторов за одну гонку до конца чемпионата.

Гонка 

|}

Ссылки 
 
 
 

Гран-при Италии